Jens Kielland kan syfta på någon av följande:

*Jens Zetlitz Kielland (1816–1881), norsk konsul och konstnär
Jens Zetlitz Monrad Kielland (1866–1926), norsk arkitekt
Jens Zetlitz Kielland (1873–1926), norsk författare